La edición 99.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 29 de mayo y el 11 de junio de 2000 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el brasileño  Gustavo Kuerten  logrando el segundo de los tres títulos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al sueco Magnus Norman.  

En la competición individual femenina la victoria fue para la francesa  Mary Pierce logrando el único título que obtendría en París  al imponerse a la española Conchita Martínez.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 2000